Бори́с Ереме́евич (Иеремеевич) Влади́мирский (27 февраля 1878, Киев — 12 февраля 1950, Москва) — советский художник и график. Один из виднейших представителей социалистического реализма в живописи.

Биография 
Родился в 1878 году в Киеве. С 10 лет начал рисовать, в 1904 году окончил Киевское художественное училище. Учился у М. К. Пимоненко и  И. Ф. Селезнева. В 1908 году — Мюнхенскую Академию художеств у К. Марра и А. Вагнера. Первая выставка состоялась в 1906 году. В 20-е годы заведовал художественной студией имени Свердлова в Кремне. С 1922 года член АХРР (Ассоциации художников революционной России), один из создателей этой организации. Работал художником в газете «Правда».

Скончался в Москве в 1950 году. Похоронен на Востряковском еврейском кладбище.

Творчество 
Борис Владимирский принадлежал к числу официально признанных художников. Его картины разнообразны по тематике — портреты государственных деятелей, быт советских людей, пейзажи. Сам художник объявлял целью своего творчества «реально-импрессионистическое изображение жизни быта рабочих и крестьян».

Участник многих выставок — как в СССР, так и за рубежом.

Примечания

Ссылки 
Избранные работы художника

Художники-соцреалисты России
Художники-соцреалисты СССР
Художники-портретисты России
Художники-портретисты СССР
Художники-пейзажисты России
Художники-пейзажисты СССР
Выпускники Мюнхенской академии художеств
Выпускники Киевского художественного училища